Алекса́ндр Бори́сович Каме́нский (род. 26 апреля 1954, Москва, СССР) — советский и российский историк. Доктор исторических наук, профессор. Руководитель школы исторических наук факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики.

Биография 
В 1980 году окончил МОПИ им. Н. К. Крупской. 

Работал в Центральном государственном архиве древних актов в архивохранилище фондов местных учреждений (1978—1985). В 2006 на основе документов по истории города Бежецка им была написана книга «Повседневность русских городских обывателей».

В 1984 году в МГИАИ защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Правящий класс-сословие и государственный аппарат русского централизованного государства в трудах историков и архивистов второй половины XVIII века: (Источниковедческое исследование)» (специальность 07.00.09 — Историография, источниковедение. и методы исторического исследования).

С 1988 преподавал в Российском государственном гуманитарном университете (Московском государственном историко-архивном институте). Был доцентом кафедры источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. В 1996—2010 заведовал кафедрой отечественной истории древнего мира и средних веков факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ.

Читает спецкурс «Россия в XVIII — начале XIX в. (дискуссионные проблемы истории)», спецкурс для аспирантов «Актуальные проблемы изучения истории России в Средневековье и раннее Новое время».

В 1998 году в РГГУ защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора исторических наук по теме «Реформы в России XVIII века: опыт целостного анализа» (специальность 07.00.02 — Отечественная история).

В 2000 году получил учёное звание профессора.

Член Ученого совета РГГУ, Российского общества по изучению XVIII века, Научного совета РГАДА, Международной группы по изучению России XVIII века (Study Group on Eighteenth Century Russia). Был научным консультантом телефильма Леонида Парфёнова «Российская империя».

В 2010-2015 декан исторического факультета Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, заведующий кафедрой политической истории.

С 2015 — руководитель Школы исторических наук Факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ.

Область научных интересов — история России конца XVII — первой четверти XIX в.; источниковедение; специальные исторические дисциплины (генеалогия, биографика), городская жизнь в России в XVIII веке, методы исторического познания.

Научные труды

Монографии 
 на русском языке
 
 
 
 2-е изд.: М.: РГГУ, 2001. — 576 с.
 3-е изд.: СПб.: Наука, 2019. — 670 с. — (Библиотека всемирной истории). — ISBN 978-5-02-037130-9;
 
 
 

 на других языках
 The Russian Empire in the Eighteenth Century: Searching for a Place in the World. Armonk, New York, London: M.E. Sharpe, 1997.

Учебные пособия 
 Архивное дело в России XVIII в.: историко-культурный аспект (Постановка проблемы, историография, источники). Учебное пособие. М., 1991.
 Россия в XVIII — первой половине XIX вв.: История. Историк. Документ. Экспериментальное учебное пособие М., 1994. 2-е изд., стереотипное. М., 1996 (в соавт. с Е. В. Анисимовым).

Статьи 
 Екатерина II: жизнь и судьба // Русский исторический журнал, 1998. Т. 1. N 1.
 Крещенная собственность в законодательстве XVIII в. // Представления о собственности в Российском обществе XV—XVIII вв.: Проблемы собственности в общественном сознании и правовой мысли феодальной эпохи. М., 1998.

Составление 
 Миллер Г. Ф. Сочинения по истории России: Избранное. М., 1996 (в сер. «Памятники исторической мысли»).

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ЕУСПб
 Резюме на сайте ГУ ВШЭ
 
 Публикации на сайте «ПостНаука»
 Публикации на сайте Arzamas
 Реформы в России с точки зрения историка (из цикла публичных лекций «Полит.ру»)
 Преподавание истории должно стать иным
 История — это опыт постоянного преодоления человечеством разного рода проблем, кризисов, катастроф
 Что такое современная история и как её преподавать в школах и вузах
 Как работают историки (выступление на телеканале «Наука 2.0»)
 Первый век современной истории (выступление на телеканале «Наука 2.0»)
 Как преподавать историю в высших учебных заведениях (выступление И. Н. Данилевского и А. Б. Каменского на радиостанции «Эхо Москвы»)
 Прошлое надо помнить, в прошлом нельзя застревать
 Лекция Александра Каменского «Екатерина II — личность политика как исследовательская проблема»
 Екатерине Второй удалось стать символом России
 Факультет нужных вещей: каким должен быть учебник истории?
 Присуждать учёные степени должны ведущие вузы
 Единый учебник истории не должен быть старомодной книгой
 Каждый считает себя специалистом в истории (интервью «Ведомостям»)
 История агентуры и разведки XVIII века (выступление на радиостанции «Эхо Москвы»)
 Опыт XVIII века нельзя взять и перенести в XXI век (интервью на сайте Газета.ру)

Архивисты СССР
Историки России
Преподаватели МГИАИ
Преподаватели Российского государственного гуманитарного университета
Историография Екатерины Великой
Авторы Большой российской энциклопедии